Manelli ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Manelli (~1595–1667), italienischer Opernsänger (Bass), Kapellmeister und Komponist
 Catherina Pieroth-Manelli (* 1966), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdA